Второй этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2015/2016 проходил с 20 по 22 ноября 2015 года на катке Олимпийский овал Юты, Солт-Лейк-Сити, США. Забеги пройдут на дистанциях 500, 1000, 1500 метров, масс-старте, командном спринте, а также на 5000 метров у женщин и 10000 метров у мужчин.

Рекорды катка

Призёры

Мужчины

Женщины 

 На дистанции 5000 м победитель дивизиона В Карин Клейбёкер пробежала эту дистанцию быстрее победителя дивизиона А (Мартина Сабликова) за 6:45,04.

Ссылки 
 Результаты этапа

Примечания 

2015 год в конькобежном спорте
этап 2